Алкей — персонажі давньогрецької міфології.
 Алкей Мітіленський — давньогрецький ліричний поет
 Алкей Мессенський — давньогрецький поет, автор епіграм